Эюбов () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Эюбов, Рашад Элман оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, игрок национальной сборной Азербайджана.
 Эюбов, Ягуб Абдулла оглы (род. 1945) — азербайджанский государственный деятель, первый заместитель премьер-министра Азербайджана.